Агнешка Радваньская — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Гарбинье Мугуруса защищала свой титул, но проиграла в третьем раунде.

Посев 

  Анжелика Кербер (Третий раунд)
  Гарбинье Мугуруса (Третий раунд)
 ' Агнешка Радваньская (Титул)
  Симона Халеп (Третий раунд)  Каролина Плишкова (Третий раунд)  Винус Уильямс (Первый раунд)  Карла Суарес Наварро (Первый раунд)  Мэдисон Киз (Полуфинал)  Светлана Кузнецова (Третий раунд)  Доминика Цибулкова (Второй раунд)  Йоханна Конта (Финал)  Тимея Бачински (Второй раунд)  Роберта Винчи (Второй раунд)  Петра Квитова (Четвертьфинал)  Анастасия Павлюченкова (Первый раунд)  Элина Свитолина (Полуфинал)Четыре полуфиналистки турнира в Ухане начинали турнир со второго раунда:
  Петра Квитова
  Светлана Кузнецова
  Симона Халеп
  Доминика Цибулкова

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2016